Сан Флоренсио има више значења:

 Сан Флоренсио (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Флоренсио (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Флоренсио (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику